José Pineda puede referirse a:

 José Pineda Álvarez (1924-2000), futbolista español;
 José Pineda Suazo (1987-), futbolista hondureño.